Лумбарда се може односити на:
 Лумбарда (топ), оружје
 Лумбарда (општина), насеље и седиште истоимене општине на острву Корчули, Хрватска

Види још
 Љумбарда, насеље у општини Дечани, Косово и Метохија, Србија